Visera – a Káma mellékfolyója
 Visera – a Vicsegda mellékfolyója